Tímea Babos e Kristina Mladenovic erano le detentrici del titolo, ma hanno deciso di non partecipare a questa edizione.

In finale Hsieh Su-wei e Barbora Strýcová hanno sconfitto Anna-Lena Grönefeld e Demi Schuurs con il punteggio di 6-4, 64-7, [10-8].

Teste di serie 

  Gabriela Dabrowski /  Xu Yifan (primo turno)
  Hsieh Su-wei /  Barbora Strýcová (campionesse)

 Nicole Melichar /  Květa Peschke (quarti di finale)
 Anna-Lena Grönefeld /  Demi Schuurs (finale)

Wildcard 

  Sarah Beth Grey /  Eden Silva (primo turno)

 Harriet Dart /  Venus Williams (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Nature Valley Classic 2019